De Megalichthyiformes zijn een clade van uitgestorven basale Tetrapodomorpha die voor het eerst verscheen tijdens het Devoon. Deze werd in 2010 benoemd door Michael I. Coates en Matt Friedman, die de groep definieerden als een op stam gebaseerd taxon dat alle tetrapodomorfen bevat die dichter bij Megalichthys staan dan bij Eusthenopteron.

Hieronder is een cladogram van de Megalichthyiformes gewijzigd naar Swartz (2012):

Uitgestorven kwastvinnigen